een stuk gereedschap om muziekinstrumenten mee te bespelen; zie Stok (slagwerk)
een mallet is de van oorsprong Engelse naam voor een bijzondere uitvoering hamer
hamervormig slaghout in bepaalde sporten; zie:
 Croquet
 Polo (sport)
Mallet (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Mallet (locomotief), een locomotieftype

Personen:
Anatole Mallet (1837-1919), ingenieur
Tania Mallet (1941-2019), een Brits model
James Mallet (1955), een Brits lepidopterist
Grégory Mallet (1984), een Frans zwemmer